Gestión de la experiencia con el cliente incluye cinco pasos. Son los siguientes.
 Paso 1: Analizar el mundo de la experiencia del cliente
 Paso 2: Construir la plataforma de la experiencia
 Paso 3: Diseñar la experiencia de marca
 Paso 4: Estructurar la interfaz de cliente
 Paso 5: Comprometerse en una continua experiencia de innovación 

El primer paso, analizar el mundo de la experiencia del cliente consiste en:
 Identificar el Cliente Objetivo
 Se dan dos tipos de clientes:
 Consumidores individuales: el objetivo es que los productos satisfagan las necesidades personales - influidas por el diseño, la marca, etc. (el producto es parte de su vida diaria)
 Clientes de negocios: el objetivo es satisfacer las necesidades del negocio - crear nuevo valor ("comprar es un oficio")

 Dividir el Mundo de la Experiencia en 4 capas:
 La experiencia con amplia base asociada al contexto sociocultural del cliente (en mercados individuales) o al contexto de negocios (en mercados B2B)
 La experiencia proporcionada por el uso o situación de consumo de la marca.
 La experiencia proporcionada por la categoría del producto.
 La experiencia proporcionada por la marca.

 Controlar la experiencia a lo largo de puntos clave.
 El objetivo clave de controlar la experiencia en puntos determinados es desarrollar una comprensión de cómo ésta puede ser enriquecida por el consumidor.
 El punto clave comienza con la necesidad del producto.
 Búsqueda de información
 Procesado de la información
 Selección
 Culmina con el acto de compra

 Seguimiento del Paisaje Competitivo
 Necesita investigar las experiencias ofrecidas por los tres tipos genéricos de competidores:
 Competidores directos: ¿Qué experiencias de cliente proporcionan los competidores? ¿Cómo son tratados los clientes? ¿Qué podemos aprender de nuestra competencia?
 Nuevos competidores: ¿Qué señuelos utilizan para atraer a los clientes? ¿Qué podemos aprender de ellos?
 Actores de fuera del sector: De aquí procede la mayor parte de la inspiración. El benchmarking competitivo realizado fuera del sector puede ser altamente rentable.

Véase también 

 Cliente
 Consumidor
 Usuario final
 Investigación de mercados
 Análisis de audiencias

Mercadotecnia